Вервік-Сюд, Верві́к-Сюд (фр. Wervicq-Sud) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. 
 Рів'єр дю Сюд (фр. Rivières du Sud, «південні річки») — колишня французька колонія в Західній Африці .